Ро́ссиус — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Россиус, Андрей Александрович (род. 1962) — российский филолог-классик.
 Россиус, Жан (1890—1966) — бельгийский велогонщик.
 Россиус, Ирина Александровна (род. 1978) — российская журналист и телеведущая.